Juarros hace referencia a varios artículos:

Lugares en Castilla y León

Comarcas
 Juarros (Burgos), en la provincia de Burgos;

Municipios
 Cerratón de Juarros, provincia de Burgos;
 Ibeas de Juarros, provincia de Burgos;
 Juarros de Riomoros, provincia de Segovia;
 Juarros de Voltoya, provincia de Segovia;
 San Adrián de Juarros, provincia de Burgos;

Localidades
 Juarros (Salamanca), del municipio de Chagarcía Medianero;
 Cueva de Juarros, localidad del municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos;
 Cuzcurrita de Juarros, localidad del municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos;
 Espinosa de Juarros, localidad del municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos;
 Mozoncillo de Juarros, localidad del municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos;
 Salguero de Juarros, localidad del municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos;
 San Millán de Juarros, localidad del municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos;
 Santa Cruz de Juarros, localidad del municipio de Ibeas de Juarros, provincia de Burgos;
 Piedrahíta de Juarros, localidad del municipio de Santa María del Invierno, provincia de Burgos;
 Quintanilla del Monte en Juarros, localidad del municipio de Villaescusa la Sombría, provincia de Burgos;